Tuyll van Serooskerken ist der Familienname folgender Personen:

 Diederik Jacob van Tuyll van Serooskerken (1772–1826), russischer Diplomat
 Frits van Tuyll van Serooskerken (1851–1924), niederländischer Sportfunktionär
 Sammy van Tuyll van Serooskerken (Samuel Ernest, Baron van Tuyll van Serooskerken; * 1951), niederländischer Politiker